Лорасар (на арменски: Լորասար) е изоставено село в Армения, област Ширак.

Демография 
Броят на населението по години се променя, както следва:

Източници 

Села в Ширак